Rochau ist ein deutscher Orts- und Familienname:

Ortsname:
 Rochau im Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt, Deutschland
 Rochau, bis 1938: Mitschullen, im Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Miczuły, Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Hrochov (1939–45 Rochau), Ortsteil von Lipová, Okres Prostějov, Tschechien

Familienname:
 August Ludwig von Rochau (1810–1873), deutscher Publizist und Politiker
 Johann Gottfried Rochau (1684–1756), deutscher evangelischer Theologe